Glenn Ressler – ex giocatore di football americano statunitense
 Lena Ressler – attrice e modella finlandese
 Robert Ressler – agente statunitense